Burhân al-Dîn ou Burhan al-Din (de l'arabe Burhân ad-Dîn, burhān al-dīn, , « preuve de la religion ») et en turc Burhaneddin, Burhanettin ou Burhanuddin, est un nom propre arabe et turc qui peut faire référence à :

 Burhân od Dîn Muhaqqîq Tirmidhî (?-1240) maître spirituel de Jalâl ud Dîn Rûmî.
 Burhâneddin Musa bey (1352-1356) karamanide.
 Kadi Burhaneddin Ahmed vizir des Eretnides qu'il renverse puis sultan (1381-1396) de sa principauté.
 Burhân al-Dîn Nafîs ibn ‘Iwad Kirmanî ( médecin persan originaire de Kerman.
 Burhân al-Dîn khan (1765-avant 1792) de la province afghane du Badakhchan.
 Muhammad Burhân al-Dîn  dâ`î al-mutlâq (1840-1915) des Dawoodi Bohras.
 Muhammad Burhân al-Dîn  dâ`î al-mutlâq (1965-) des Dawoodi Bohras.
 Burhanuddin Harahap (1917-1987) neuvième premier ministre d'Indonésie.
 Burhanuddin Rabbani (1940-2011) ancien président Tadjik de l'Afghanistan.
 Burhaneddin Cem Efendi (1920-2008) prétendant à la succession des sultans ottomans.

Prénom arabe